Institutionalismus steht für:

 eine Gruppe von Theorien der Internationalen Beziehungen, siehe Neoliberaler Institutionalismus, Funktionalismus, Englische Schule und Staatenkartelltheorie
 eine Integrationstheorie, siehe Historischer Institutionalismus
 den wirtschaftswissenschaftlichen Ansatz der Institutionenökonomik
 den organisationssoziologischen Ansatz des soziologischen Neoinstitutionalismus